Fires of Fate – film del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Fires of Fate – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 Fires of Fate – film del 1916 prodotto dalla Buffalo Film Company
 Fires of Fate – film del 1923 diretto da Tom Terriss
 Fires of Fate – film del 1932 diretto da Norman Walker